Типогра́фия Ставропиги́йского институ́та — памятник архитектуры и истории во Львове (Украина). Адрес: улица И. Фёдорова, 9 (в прошлом — Бляхарская, 9).

Здание построено в 1580-х годах и затем несколько раз перестраивалось и реставрировалось, окончательный вид приобрело в 1788 году. В этом здании первопечатником Иваном Фёдоровым были отпечатаны первые во Львове книги. Львовское Успенское братство организовало здесь свою школу и типографию, основой для которой послужили печатные станки И. Федорова. В типографии на протяжении 1591—1785 годов вышло в свет 206 названий книг.

Здание выполнено в камне, в плане вытянутое, трёхэтажное. Фасад гладко оштукатурен, усилен контрфорсами. На портале даты «1586—1904», над ним — лепной герб и надпись «Ставропигийсікй інститутъ». На фасаде здания установлена памятная доска, сообщающая, что здесь была типография Ивана Фёдорова.

В конце XIX века здесь была напечатана «Церковно-славянская азбука для старообрядческих училищ», составленная Епифанием Балановичем (поскольку издание книг для старообрядцев было запрещено в России.

В здании до 1939 года размещались галицко-русские учреждения, в том числе Галицко-русская матица, Ставропигийский институт, Печатня Ставропигийского института, Литературно-драматическое общество «Муза», Русский рольничий союз, Общежитие русской студенческой молодёжи, Общество «Русское казино», Народная касса, Секция русской молодёжи, Русский благотворительный комитет, Общество русских дам, Талергофский комитет.

Примечания

Литература 

 Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР. Киев: Будивельник, 1983—1986. Том 3, с. 91.
 Шустова Ю. Э. Документы Львовского Успенского Ставропигийского братства (1586–1788): источниковедческое исследование. М.: Рукописные памятники Древней Руси, 2009. 648 с., ил. (Россия и Христианский Восток. Библиотека; Вып. 8).

Здания и сооружения Львова
История Львова
Галицкое русофильство
Типографии Речи Посполитой
Церковные типографии